

Известные носители 
 Комарь, Дмитрий Алексеевич (1968—1991) — один из трёх погибших защитников «Белого дома» во время августовского путча 1991 года. Герой Советского Союза (посмертно).
 Комарь, Николай Петрович (1900—1980) — советский химик-аналитик, основоположник химической метрологии.